1970 Голяма награда на Белгия е 18-о за Голямата награда на Белгия и четвърти кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 7 юни 1970 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Бележки 
 Това е последното състезание на оригиналната писта Спа.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия